Villamanrique de la Condesa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamanrique de la Condesa (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Villamanrique de la Condesa (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar